Skagen – città della Danimarca
 Skagen Denmark – marchio di orologi statunitense
 Fredrik Skagen – scrittore norvegese
 Toast Skagen – piatto svedese